

Codice 
 THE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Teresina (PI), Brasile
 THE – codice vettore ICAO della compagnia aerea di bandiera ciadiana Toumaï Air Tchad

Sigle 
 Technische Hogeschool Eindhoven – precedente denominazione di Technische Universiteit Eindhoven, università olandese

Informatica 
 THE – sistema operativo realizzato dalla Technische Hogeschool Eindhoven

Musica 
 T.H.E. (The Hardest Ever), singolo del cantante solista will.i.am, pubblicato nel 2011.

Altro 
 The – grafia alternativa di Tè